L'Homme au crâne rasé, un roman de Johan Daisne de 1948
 L'Homme au crâne rasé, son adaptation au cinéma par André Delvaux en 1965